Velika nagrada Mehike je bila deseta in zadnja dirka Formule 1 v sezoni 1965. Odvijala se je 24. oktobra 1965.

Richie Ginther je dosegel svojo prvo zmago v karieri, Mike Spence prve stopničke, Ronnie Bucknum pa prvo uvrstitev med dobitnike točk.

Dirka 

|-
! 1
| 11
|  Richie Ginther
| Honda
| 65
| 2:08:32,10
| 3
| 9
|-
! 2
| 8
|  Dan Gurney
| Brabham-Climax
| 65
| + 2,89 s
| 2
| 6
|-
! 3
| 6
|  Mike Spence
| Lotus-Climax
| 65
| + 1:00,15
| 6
| 4
|-
! 4
| 16
|  Jo Siffert
| Brabham-BRM
| 65
| + 1:54,42
| 11
| 3
|-
! 5
| 12
|  Ronnie Bucknum
| Honda
| 64
| +1 krog
| 10
| 2
|-
! 6
| 21
|  Richard Attwood
| Lotus-BRM
| 64
| +1 krog
| 17
| 1
|-
! 7
| 14
|  Pedro Rodriguez
| Ferrari
| 62
| +3 krogi
| 14
|
|-
! 8
| 2
|  Lorenzo Bandini
| Ferrari
| 62
| +3 krogi
| 7
|
|-
! Ods
| 3
|  Graham Hill
| BRM
| 56
| Motor
| 5
|
|-
! Ods
| 18
|  Moises Solana
| Lotus-Climax
| 55
| Vžig
| 9
|
|-
! Ods
| 15
|  Jo Bonnier
| Brabham-Climax
| 43
| Vzmetenje
| 12
|
|-
! Ods
| 10
|  Jochen Rindt
| Cooper-Climax
| 39
| Vžig
| 16
|
|-
! Ods
| 7
|  Jack Brabham
| Brabham-Climax
| 38
| Puščanje olja
| 14
|
|-
! Ods
| 4
|  Jackie Stewart
| BRM
| 35
| Sklopka
| 8
|
|-
! Ods
| 22
|  Bob Bondurant
| Lotus-BRM
| 29
| Vzmetenje
| 18
|
|-
! Ods
| 9
|  Bruce McLaren
| Cooper-Climax
| 25
| Menjalnik
| 15
|
|-
! Ods
| 5
|  Jim Clark
| Lotus-Climax
| 8
| Motor
| 1
|
|}

Viri 
 

Formula 1 sezona 1965
1965